A Secretaria Municipal da Saúde  de São Paulo é quem coordena o SUS da cidade e promove ações e projetos no intuito de proteger e gerar a saúde da população. 
Submetida às ordens da Prefeitura Municipal, a SMS cria diretrizes que devem ser cumpridas por órgãos e instituições ligadas ao SUS.

Oferece serviços de apoio e atendimento em situações de aborto legal, alergia à leite de vaca, intoxicação e deficiência. Disponibiliza um banco de leite humano para recém nascidos, promove teste de AIDS, teste de pezinho e vacinação. Tem também postos especiais de atendimento à mulheres vítimas de violência espalhados pela cidade.

Atende pelo número de emergência 192.

Os principais meios de atuação da SMS são através da Assistência Médica Ambulatorial (AMA), das equipes de Estratégia da Saúde da Família (ESF), agentes comunitários e Unidades Básicas 
de Saúde (UBS). 

Possui um canal especial de Assistência Farmacêutica onde é possível adquirir medicamentos de alto custo. Direciona campanhas e atendimentos específicos em prol da criança e do adolescente, da população negra e portadores de doenças mentais, além de ter unidades para tratar a saúde bucal e ocular.

Atende vítimas do consumo de álcool e drogas através dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

A Rede Hospitalar Municipal de São Paulo conta com 16 pronto- socorros e 18 hospitais municipais distribuídos por todas regiões do município.
O atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência é realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192), e que possui atualmente 177 ambulâncias e 65 bases por toda a cidade.

Entre os projetos especiais há a Rede de Proteção à Mãe Paulistana, Programa Remédio em Casa (PRC), Programa de Automonitoramento Glicêmico (AMG) e prevenção de DST/AIDS.

Desde agosto de 2010 passa a operar com Medicina Tradicional e oferece aos pacientes tratamentos de Medicina Tradicional Chinesa, Homeopatia, Fitoterapia, Termalismo Social/Crenoterapia e Medicina Antroposófica.

Ligações externas 
 Site Oficial

Política da cidade de São Paulo
Sao Paulo